VD poate fi:

 Vaud, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Vayots Dzor, provincie în Armenia, codul ISO 3166-2:AM

Legături externe 
  „VD” la acronymfinder.com